Give (plaats), plaats in Denemarken
 Give (parochie), parochie in Denemarken